Agridia steht für:

 Agridia (Griechenland), Ort im Regionalbezirk Rethymno auf der Insel Kreta
 Agridia (Zypern), Ort im Bezirk Limassol auf der Insel Zypern
 Agridia, griechischer Name des türkischen Dorfs Tepeköy (Gökçeada)